Манью:
 Манью — департамент в Юго-Западном регионе Камеруна.
 Манью (Кросс, Ойоно) — река в Западной Африке, протекает по территории Камеруна и Нигерии.
  — деревня в Бирме, расположена в южной части округа Сикайн.